Тланалапа има више значења:

 Општина Тланалапа (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тланалапа (Тланалапа, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику